Сортиро́вочная — платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги, между платформами Фарфоровская и Обухово, на территории железнодорожной станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.

Планировка 
В северной части каждой из платформ есть по два ныне заваренных решётками выхода непосредственно на Невский путепровод, но их нетрудно преодолеть. Билетные кассы находятся в южной части платформы. С южной части платформы проходят железнодорожные мосты над Южным шоссе, по тротуару вдоль него под мостами на восток возможен выход на Сортировочную-Московскую улицу, Белевский проспект и бульвар Красных Зорь.

Реконструкция 
В 2007—2008 годах станция была реконструирована, были установлены турникеты и электронные табло. До реконструкции платформы имели длину, в два раза превышающую стандартную, их середины располагались под Невским путепроводом. Поезда прибывали к концу платформ, ближайшим к Фарфоровской; в начале 2010-х эти части платформ были разобраны.

Фотографии

Общественный транспорт 
 Автобусы: № 76, № 91, № 140
 Троллейбусы: № 26, № 29, № 35, № 36 (по будням), № 42
 Станция метро  Ломоносовская находится в полутора километрах к востоку от платформы; Станция метро  Проспект Славы находится в двух километрах к западу.

Примечания

Ссылки 
 Платформа Сортировочная на сайте «Купчино»
 Платформа Сортировочная на Викимапии
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 11.

Расписание электропоездов 
 Расписание пригородных поездов на Яндекс-расписаниях
 Расписание электропоездов на tutu.ru

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Купчино